Osoby o tym nazwisku:
 Prisca Steinegger – szwajcarska piłkarka
 Walter Steinegger – austriacki skoczek narciarski